Зукакаб има више значења:

 Општина Зукакаб (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Зукакаб (Зукакаб, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику